Kynsisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kynsisaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Kynsisaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Kynsisaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Kynsisaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar